Storey ist der Familienname folgender Personen:

 Awvee Storey (* 1977), US-amerikanischer Basketballspieler
 Barney Storey (* 1977), britischer Bahnradsportler
 David Storey (1933–2017), britischer Autor
 Dominic Storey (* 1989), neuseeländischer Rennfahrer
 Doris Storey (1919–2005), britische Schwimmerin
 Dudley Storey (1939–2017), neuseeländischer Ruderer
 Ian Storey-Moore (* 1945), englischer Fußballspieler und -trainer

 Leonidas Jefferson Storey (1834–1909), US-amerikanischer Politiker
 Marcus Storey (* 1982), US-amerikanischer Fußballspieler
 Mike Storey, Baron Storey (* 1949), britischer liberaldemokratischer Politiker
 Pat Storey (* 1960), anglikanische irische Bischöfin
 Peter Storey (* 1945), englischer Fußballspieler
 Robert G. Storey (1893–1981), US-amerikanischer Jurist
 Robin Storey (* 1955), britischer Musiker, Maler, Grafiker und Medienkünstler
 Samuel Storey, Baron Buckton (1896–1978), britischer Rechtsanwalt und Politiker der Conservative Party
 Sarah Storey (* 1977), britische Schwimmerin und Radsportlerin
 Sean Storey (* 1971), englischer Snookerspieler

Sonstiges:
 Storey-Gletscher, Gletscher auf Südgeorgien, Südatlantik

Siehe auch:

 Story